Колобаева:
 Колобаева, Лидия Андреевна (род. 1929) — доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы XX—XXI веков МГУ.
 Колобаева, Ирина Васильевна (1840—1914) — русская певица-умелица, причетница, bсполнительница старинных воронежских песен
 Колобаева, Марина Викторовна (1984) — российская спортсменка, призёр чемпионатов России по вольной борьбе.